Дивізія А 1937-38 — 26-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте здобула Ріпенсія (Тімішоара).

Команди 
У змаганнях брав участь також клуб Драгош Воде із українських Чернівців, які на той час були у складі Румунії.

Група 1

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Фенікс (Бая-Маре) змінив назву на Карпаци (Бая-Маре).

Позначення:

Результати

Група 2

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Фінал 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1937-38
Румунія
Румунія
1937 у румунському спорті
1938 у румунському спорті